Риттих, Александр: Риттих, Александр Александрович (1868—1930) — российский государственный деятель, последний министр земледелия Российской империи.
 Риттих, Александр Александрович (1889—1945) — русский и советский архитектор, художник и педагог.
 Риттих, Александр Фёдорович (1831—не ранее 1914) — российский военный деятель, этнограф.